Хавьер Пуадо Диас (; ) — испанский футболист, нападающий клуба «Эспаньол» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Рока является воспитанником «Эспаньола». В 16 лет пришёл, а в 2017 году окончил академию клуба. 20 августа 2016 года дебютировал за вторую команду в поединке против «Лагостеры». Через неделю вышел на поле в поединке против «второй команды Валенсии», где получил тяжёлую травму колена и выбыл на восемь месяцев. Вернулся на поле 14 мая 2017 года в поединке против «Сабаделя», где смог забить свой первый мяч в профессиональном футболе.

21 июня 2017 года подписал контракт на пять лет.

Перед сезоном 2018/19 отправился на сборы с основной командой. 18 августа 2018 года дебютировал в Примере поединком против «Сельты», выйдя на замену на 81-ой минуте вместо Пабло Пьятти.

В сезоне 2019/20 выступал на правах аренды за клуб «Реал Сарагоса»

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»